Rainer Schmidt (1948) – sciatore tedesco
 Rainer F. Schmidt (1955) – storico tedesco
 Rainer Schmidt (1964) – giornalista tedesco
 Rainer Schmidt (1964) – violinista austriaco
 Rainer Schmidt (1965) – tennistavolista tedesco
 Rainer Schmidt – bobbista tedesco